Abraham Crijnssen (commandeur)
Hr.Ms. Abraham Crijnssen (1983)
Hr.Ms. Abraham Crijnssen (1937)